R-598 puede referirse a:
 El servicio ferroviario que Renfe Operadora realiza en España denominado «R-598.»
 La «serie 598 de Renfe», trenes con los que se realiza el servicio anterior.